Сазонкин — фамилия; имеет женскую форму Сазонкина.
 Сазонкин, Анатолий Антонович (род. 1939) — советский лётчик-испытатель, заслуженный пилот Российской Федерации.
 Сазонкин, Евгений Маратович — профессор Казанского государственного института культуры, заведующий кафедрой.

Примечания